Henry Osborn ist der Name folgender Personen:

* Henry Osborn (Admiral) (1694–1771), britischer Admiral und Politiker
 Henry Fairfield Osborn (1857–1935), US-amerikanischer Paläontologe

Siehe auch:
 Henry Osborne